Тервел () — община в Болгарии. Входит в состав Добричской области. Население составляет 18 477 человек (на 16 июня 2008 года).

Кмет (мэр) общины — Живко Жеков Георгиев (Болгарская социалистическая партия(БСП)) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Ангеларий
 Балик
 Безмер
 Божан
 Бонево
 Брестница
 Войниково
 Главанци
 Градница
 Гуслар
 Жегларци
 Зырнево
 Каблешково
 Кладенци
 Коларци
 Кочмар
 Мали-Извор
 Оногур
 Орляк
 Полковник-Савово
 Попгруево
 Професор-Златарски
 Сырнец
 Тервел
 Честименско

Примечания 

Общины Добричской области